
Termin -{CCT}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 Koka-kola tigrovi, košarkaški tim